Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Grand Prix, se dispute à Toronto du 14 au .

Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Evonne Goolagong.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Deux équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1972 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1972
Canada
Sport au Canada en 1972
Tennis en août 1972